Съвет на стоте съдии – картагенски съдебен съвет
 Стоте (сериал) – американски сериал

Пояснителни страници